De Panxiosteidae zijn een familie van uitgestorven arthrodire placodermen die leefde tijdens het Devoon.

Fylogenie 
De familie Panxiosteidae werd benoemd door Wang in 1979. Leden van de familie staan bekend om het vertonen van morfologisch intermediaire eigenschappen tussen coccosteïden en dunkleosteïden. In de fylogenetische studie van Carr & Hlavin uit 2010 werd Panxiosteidae erkend als het zustertaxon van de familie Dunkleosteidae, die samen de superfamilie Dunkleosteoidea vormden (een van de drie belangrijkste clades van Eubrachythoraci).

De fylogenie van Panxiosteidae uit de Zhu & Zhu-studie uit 2013 wordt weergegeven in het onderstaande cladogram:Echter, de daaropvolgende 2016 Zhu et al. studie met een grotere morfologische dataset herstelde Panxiosteidae ver buiten Dunkleosteoidea, in plaats daarvan binnen Coccosteomorphi en vervolgens Coccosteoidea als de zustergroep van Coccosteidae, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:

Placodermi